Németh Gábor (Budapest, 1993. szeptember 28. –) magyar labdarúgó, az Érd hátvédje.

Források 
Németh Gábor adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1993-ban született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Érdi VSE labdarúgói
A Vác FC labdarúgói
Élő személyek